Joseph steht für:
 Josef, eine Form des Personennamens
 Joseph (Familienname), zu Namensträgern siehe dort

Personen:
 Josef (Sohn Jakobs)

Orte:
 Joseph (Oregon)
 Joseph (Utah)
 Saint-Joseph, mehrere Orte
 St. Joseph, mehrere Orte

Sonstiges:
 Joseph (Künstlerlexikon), französischsprachiges Künstlerlexikon
 Joseph (Modemarke), Modemarke
 Joseph (et ses frères), Oper von Étienne-Nicolas Méhul (1807), Libretto von Alexandre-Vincent Pineux Duval
 Joseph (Erzählung), unvollendete Kriminalerzählung von Annette von Droste-Hülshoff (1845)
 Joseph und seine Brüder, Roman von Thomas Mann (1933 bis 1943)
 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (Musical), Musical von Andrew Lloyd Webber (1968)
 Joseph, Originaltitel von Die Bibel – Josef, Miniserie von Roger Young (1995)

Siehe auch:
 Josephskirche
 Josephinischer Stil, in der österreichischen Kunst und Architektur
 Josephinismus, österreichische Verwaltungsepoche
 Liste der Herrscher namens Joseph
 Josephi
 Josephs
 Josephy
 St. Josephus
 Josef (Begriffsklärung)